Osoby o tym nazwisku:
 Artur Lorkowski – polski dyplomata i urzędnik
 Halina Lorkowska – polska profesorka, teoretyczka muzyki, rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu
 Piotr Wiktor Lorkowski – polski krytyk literacki, poeta, tłumacz, recenzent